Dékány András (1903–1967) író
 Dékány András (1949–2019) filozófiatörténész, műfordító